Ольденбург-ин-Хольштайн () — город в ФРГ, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, к северу от Любека, район Восточный Гольштейн. Находится на полуострове Вагрия.

История 
До XII века являлся столицей славянского племени, которое в немецких источниках известно как вагры. Данное племя входило в военно-племенной союз ободритов. По-славянски город назывался Старигард (Старград).

У немецкого хрониста Адама Бременского город упомянут как Альдинбург, столица вагров, соперничавшая в торговом значении со скандинавским Хедебю.

Гельмольд в своем труде «Славянская хроника» пишет: Альденбург — это то же, что на славянском языке Старгард, то есть старый город. Расположенный, как говорят, в земле вагров, в западной части [побережья] Балтийского моря, он является пределом Славии. Этот город, или провинция, был некогда населен храбрейшими мужами, так как, находясь во главе Славии, имел соседями народы данов и саксов, и все войны или сам первым начинал или принимал их на себя со стороны других, их начинавших. Говорят, в нём иногда бывали такие князья, которые простирали своё господство на бодричей, хижан и тех, которые живут ещё дальше
При императоре Оттоне I была учреждена Альдинбургская епископия во главе с Адальдагом из Гамбурга.

Примечания

Ссылки 
 Музей в современном Ольденбурге, посвященный славянскому Старигарду 

Города Шлезвиг-Гольштейна
Вагры